Села:
 Оліївка — Житомирська область, Житомирський район
 Оліївка — Кіровоградська область, Олександрійський район